Ви́ктор Исаа́кович Камя́нов (9 декабря 1924, Ростов-на-Дону — 11 апреля 1997, Москва) — советский и российский педагог, литературный критик и литературовед.

Биография 
Отец, Исаак Яковлевич Камянов (1897—1966), родом из местечка Докшицы, член РКП(б) с 1920 года, окончил институт красной профессуры, был членом коллегии Союзпушнины, в конце 30-х уволен после ареста братьев в ходе политических репрессий,  работал бухгалтером в различных советских учреждениях (последняя должность - главный бухгалтер хозяйственного отдела Министерства автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР). Мать Ольга Леопольдовна (Голда Липовна) урождённая Бурштейн (?—1982) родом из Кишинёва в конце жизни работала экономистом в Главбумсбыте. Родители В. И. Камянова поженились в Харькове, затем переехали в Ростов-на-Дону, где в 1924 году их первенец, сын Виктор.

В. И. Камянов, участник Великой Отечественной войны: лейтенант, окончил школу младших авиаспециалистов (1942), Смоленское артучилище (1943). С августа 1943 — командир взвода в составе 106-го артполка, затем НПШ-2 артдивизиона 10-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта. Участник боёв в Заполярье. Позднее опубликовал автобиографическую повесть о своём военном опыте «После затишья». После окончания войны служил год в комендатуре небольшого немецкого городка.

В 1946 году поступил на факультет русского языка и литературы Московского педагогического института им. Ленина, а в 1950 году его окончил. По образованию филолог-классик, учился у профессора А. Ф. Лосева. На старших курсах вместе с Петром Рудневым защищал его от нападок, А. А. Тахо-Годи пишет о них, как о «ярых сторонниках» опального профессора. 

По распределению был направлен учителем литературы в деревенскую школу Шарьинского района Костромской области. Преподавал литературу и русский язык в московских школах (1952—1973). Член Союза писателей СССР (1974). Начиная с 1973 года, работал редактором в отделе критики журнала «Новый мир». Во второй половине 70-х регулярно выступал с обзорами о состоянии советской литературы для сотрудников ЦДРИ.

Преподаватель 
Известный социолог Л. Д. Гудков вспоминает: Камянов в выпускной характеристике отметил мой интерес к социологии, хотя тогда слова «социология» я не знал и переспрашивал, что он имеет в виду.

Литературоведение 
Печатался с 1960 г. Автор литературоведческих и литературно-критических книг. Критические статьи публиковал в журналах «Новый Мир» (1985, № 2; 1987, № 11; 1988, № 3; 1989, № 8; 1990, № 8), «Знамя» (1994, № 1); «Литературное обозрение» (1987, № 1; 1989, № 1; 1990, № 1; 1991, № 2; 1992, № 1), «Вопросы литературы» и в «Литературной газете». Статьи «Не добротой единой…» (1967) и «Доверие к сложности. Заметки о молодой прозе минувшего года» (1974) вызвали полемику в печати. Опубликовал в «Литературной газете» статью «Соло для двух голосов», поддержав писателя Руслана Киреева. Позднее Киреев вспоминал: «Виктор Камянов, один из немногих, кто меня решительно поддержал в той разбойничьей дискуссии. Решительно и бесстрашно».

Семья 
 Жена — Валентина Павловна, урождённая Забродина (1929—2013), учитель литературы
 Сын — Игорь, 1954 г. р., художник
 Сын — Андрей, 1958 г. р., бизнесмен, владелец рекламной компании
 Брат — Барух Авни (Борис Камянов),  израильский поэт.

Произведения

Книги 
 Поэтический мир эпоса: О романе Л. Н. Толстого «Война и мир». — М., 1978.
 После затишья: Повесть. — М., 1983.
 Доверие к сложности: Современность и классическая традиция. — М., 1984.
 Время против безвременья. Чехов и современность. — М., 1989.
 Реальность без грима, или К возвращению опальных книг. — М., 1991.

Статьи 
 Виктор Камянов. Содружество или конкуренция?, «Вопросы литературы», 1964, № 3;
 Виктор Камянов. Эвклиду — Эвклидово. (Из жизни «молодой» прозы), «Вопросы литературы», 1969, № 4;
 Виктор Камянов. Мера обобщения, «Вопросы литературы», 1972, № 1;
 Виктор Камянов. Критика со всеми удобствами, «Вопросы литературы», 1976, № 4.
 Камянов В. Задача на сложение// Новый мир. 1988. № 4.
 Виктор Камянов. Испытание соседством // Юность 1989 № 1,
 Виктор Камянов. Проводы без почестей. Знамя 1991 № 10 С. 166.
 Виктор Камянов. Кто обидел цензора? Советское искусство в поисках своего предмета. // Литературное обозрение. 1992. № 1. С.43, 49.
 Камянов В. Свободен от постоя (обзор публикаций прозы Довлатова с 1989 по 1991 г.) // Новый мир. 1992. № 2;
 Виктор Камянов. Век ХХ как уходящая натура. «Новый Мир» 1993, № 8 О Фридрихе Горенштейне.
 Виктор Камянов. Лазарь Карелин. Свой. Повесть. («Москва», 1993, № 2.) «Новый Мир» 1993, № 9
 Виктор Камянов. Космос на задворках. «Новый Мир» 1994, № 3
 Виктор Камянов. Остановиться, оглянуться… (Алесь Адамович. Vixi. Законченные главы незавершенной книги. «Дружба народов», 1993, № 10.). «Новый Мир» 1994, № 6
 Камянов В. «Колотун по утрам, да такой, что недолго свихнуться…» // Свет двуединый: Евреи и Россия в соврем. поэзии. М., 1996. С. 332.

Награды 
 орден Отечественной войны II степени
 медаль «За оборону Советского Заполярья»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 премия журнала Литературное обозрение (1980).

Примечания

Ссылки 
 Камянов Борис. Продолжение следует... - Бостон, «М-Graphics Publishing», 2021.
 В. И. Камянов в Большом энциклопедическом словаре
 
 
 Крячко Л., Листы и корни. // Литературная газета, 1967, 29 нояб.;
 Росляков В., Иронии не подвластно. // Литературная газета, 1968, 17 янв.;
 Шагалов А., … От боязни простоты. Полемические заметки, // Молодая гвардия, 1974, № 9.

Выпускники МПГУ
Толстоведы
Члены Союза писателей СССР
Чеховеды
Преподаватели 2-ой физико-математической школы
Педагоги СССР